Múlin – monte dell'isola di Streymoy, appartenente all'arcipelago delle Fær Øer, alto 663 metri
 Múlin – monte dell'isola di Svínoy, appartenente all'arcipelago delle Faer Oer, alto 443 metri
 Múlin – monte dell'isola di Hestur, appartenente all'arcipelago delle Faer Oer, alto 421 metri